Kaiserwalzer bezeichnet:

 einen Konzertwalzer, siehe Kaiserwalzer
 einen Film aus dem Jahr 1933, siehe Kaiserwalzer (1933)
 einen alternativen Filmtitel des Films Ich küsse Ihre Hand, Madame aus dem Jahr 1948, siehe Ich küsse Ihre Hand, Madame (1948)
 einen Film aus dem Jahr 1953, siehe Kaiserwalzer (1953)